Тима́шев — русская фамилия. Тимашевы — русский дворянский род.

Известные носители: 
 Тимашев, Алексей Иванович (ок. 1751 после 1823) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, генерал-лейтенант флота.
 Тимашев, Владимир Васильевич (1930—1982) — советский химик, специалист в области химии силикатов, член-корреспондент АН СССР (1979).
 Тимашев, Егор Николаевич (1791 — после 1849) — наказной атаман Оренбургского казачьего войска.
 Тимашев, Иван Иванович (1813—1864) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Тимашев, Леонид Петрович (1864—1932) — русский генерал. Тимашев, Михаил Александрович (1905—1937) — удмуртский драматург, прозаик, театральный деятель.
 Тимашев, Николай Сергеевич (1886—1970) — русский учёный, юрист, философ права, социолог и публицист. Тимашев, Ратмир Вильевич (род. 1966) — российский предприниматель, основатель и президент компании Aelita Software.
  Тимашев, Хафиз Шайхуллович (1947—2020) — советский и российский борец вольного стиля и тренер по вольной борьбе, заслуженный тренер Российской Федерации (1992).

 Двойные фамилии 
 Тимашев-Беринг, Алексей Александрович (1812—1872) — московский обер-полицмейстер и вице-губернатор. Тимашева

См. также 
 

</noinclude>